

Codici 
 UCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Utica (New York) (Stati Uniti)

Biologia molecolare
UCA – codone uracile-citosina-adenina che codifica per la serina

Persone 
 Feleknas Uca – politica turca e tedesca, di origine curda

Zoologia
Uca – genere di crostacei decapodi appartenente alla famiglia Ocypodidae.